

Araldica 
Triscele (Triskelion in lingua greca) – simbolo araldico

Fumetti 
Triskelion – base degli Ultimates, personaggi dei fumetti Marvel Comics

Cinema e televisione 
 Triskelion – nella serie televisiva Star Trek Triskelion è un pianeta del sistema M42 Alpha
 Triskelion – nel film Captain America: The Winter Soldier Triskelion è il nome dell'edificio dove ha sede il comando dello S.H.I.E.L.D.